Ланш-Сен-Іле́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 140 км на північ від Парижа, 26 км на північний захід від Ам'єна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Ланш-Сен-Ілер на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ланш-Сен-Ілер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сомма

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сомма